ФВ:

 Volkswagen (концерн) в автомобилестроении.

 Фракция выброса в кардиологии.